Hebert ist ein geographischer Name:

 Hebert (Louisiana), Ort im Bundesstaat Louisiana, Vereinigte Staaten
 Hebert (Berg), 518,8 m, Berg im Kleinen Odenwald bei Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Hebert ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hebert (* 1983), kanadischer Curler
 Bernhard Hebert (* 1960), österreichischer Archäologe
 Detlef Hebert (1943–2015), deutscher Physiker
 Bobby Hebert (* 1960), US-amerikanischer Footballspieler
 Felix Hebert (1874–1969), US-amerikanischer Politiker
 Guido Hebert (* ca. 1900), deutscher Maler
 Guy Hebert (* 1967), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Joseph Hebert (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jürgen Hebert (1933–2008), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Autor und Herausgeber
 Kimberly Hebert Gregory (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Sammy Hebert (1893–1965), kanadischer Eishockeytorwart
 Wolfgang Hebert (* 1962), deutscher Bildhauer und Grafiker

Siehe auch:
 Hébert